Godabergen är en bergstrakt i Djibouti. Den ligger i landets centrum och topparna ligger ungefär 2000 meter över havet.

Skogen som täcker bergstrakten är cirka  hektar stor men den var tidigare betydlig större. Ett endemiskt djur är djiboutisporrhönan (Pternistis ochropectus). För att skydda landskapet inrättades Day Forest nationalpark. Typiska träd är Dracaena ombet och palmen Livistona carinensis.

Juni är den varmaste månaden med genomsnittlig 29,1 °C och januari är den kallaste månaden med 20,6 °C. Den årliga nederbördsmängden ligger vid 262 mm. Torrast är juni med ungefär 5 mm och regnigast är augusti med cirka 56 mm.

Referenser 

Bergskedjor i Afrika
Djiboutis geografi